Кей — титан в древнегреческой мифологии, а также другие персонажи, легендарные цари древнего Ирана:
 Кей-Кобад — в иранской мифологии и эпосе первый царь из династии Кеянидов.
 Кей-Хосров
 Кей-Кавус
 Кей-Хосров
 Кей-Кобад